Frugi ist der Name folgender Personen:

 Lucius Calpurnius Piso Frugi Licinianus (38–69), römischer Senator
 Lucius Calpurnius Piso Frugi, römischer Geschichtsschreiber und Politiker
 Lucius Iulius Frugi, römischer Konsul 115
 Marcus Arruntius Frugi, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Licinius Crassus Frugi (Konsul 64), römischer Konsul 64
 Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus, römischer Politiker
 Marcus Tittius Frugi, römischer Suffektkonsul 80